Maššana-uzzi (luwisch: „Götterwunsch“; auch Maššanauzzi, Mašanuzi veraltete Lesungen: Maššanazi, Matanazi) war eine Tochter des hethitischen Großkönigs Muršili II. und dessen Frau Gaššulawiya. Ihre Brüder waren Ḫalpa-šulupi, Muwattalli II. und Ḫattušili III.

Maššana-uzzi wurde mit Mašturi von Šeḫa verheiratet. Laut des historischen Exkurses im Šaušgamuwa-Vertrag (CTH 105) § 7, Zeile 18f. wurde die Ehe noch während der Herrschaft Muwatallis II. (ca. 1295/94–1272 v. Chr.) geschlossen. Allerdings könnte ein anderer Text (KUB XXI, 33) belegen, dass erst dessen Nachfolger Muršili III. der Ehe zustimmte, während Muwatalli II. sie noch verweigert hatte. Die Ehe blieb kinderlos, weshalb ihr Bruder Ḫattušili einen Boten zu Ramses II. nach Ägypten schickte, mit der Bitte um Entsendung eines Arztes, der Maššana-uzzi zeugungsfähig machen sollte. Ramses schickte daraufhin einen Arzt und einen Beschwörungspriester nach Ḫatti, obwohl er darauf hinwies, dass Maššana-uzzi mit 50 oder 60 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gebären werde.

Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei der 60-jährigen Schwester, die Ḫattušili Ramses zur Gattin angeboten hatte, um die mit Mašturi verheiratete Maššana-uzzi handeln könnte. Ein wichtiger Hinweis ist, dass eine Prinzessin ersten Ranges wie Maššana-uzzi normalerweise an Großkönige verheiratet wurde. Daher kann die Heirat mit dem Vasallen Mašturi auch als besondere Gnade von Ḫattušilis Vorgänger Muwatalli gewertet werden.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Literatur 
 Volkert Haas: Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. de Gruyter, Berlin u. a. 2006, ISBN 3-11-018877-5, S. 91.
 Paola Cotticelli: Maššana (?)-IR-i. In: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 7: Libanukšabaš – Medizin. de Gruyter, Berlin 1987–1990, ISBN 3-11-010437-7, S. 456–457.

Einzelnachweise 

Hethiter (Person)
Šeḫa
Geboren im 14. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 13. Jahrhundert v. Chr.
Frau